Breast Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breast Mountain (Bethel Census Area, Alaska, 394 m)
 Breast Mountain (Bethel Census Area, Alaska, 714 m)